Nada kan syfta på:

 4106 Nada – en asteroid i huvudbältet
 Nada (film, 1974) – en fransk film från 1974
 Nada (film, 2001) – en film från 2001
 Nada yoga – ett mycket gammalt indiskt system
 KTH/NADA – en institution i Stockholm